

Geografia
Contea di Glacier – contea del Montana
Glacier Peak – stratovulcano dormiente dello stato di Washington
Glacier – census-designated place dello stato di Washington
Glacier View – census-designated place dell'Alaska
Parco nazionale Glacier – parco nazionale del Canada

Musica 
Glacier – album di Buckethead del 2017

Altro 
Glacier – ring name del wrestler e attore statunitense Ray Lloyd